McClure House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McClure House (Colorado), ID-Nr. 79000609
 McClure House (Kentucky), ID-Nr. 84001581